Liocyma fluctuosum är en musselart som först beskrevs av Gould 1841.  Liocyma fluctuosum ingår i släktet Liocyma och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
fluctuosum